K12 steht für:

 K12 (Berg), ein Berg im Karakorum
 ein deutsches Eisenbahngeschütz, siehe 21-cm-Kanone 12 (E)
 ein Stamm des Bakteriums Escherichia coli, siehe Escherichia coli #Forschung
als K–12 in den USA und im englischen Sprachraum für den Zeitraum vom Kindergarten bis in die 12. Klasse, also der Primar- und Sekundarbereich in der Bildung
 AMD K12, eine Mikroarchitektur von AMD